Alta Ripa ist der Name folgender Orte in der antiken Geographie:

 Alta Ripa, spätrömisches Grenzkastell am germanischen Rheinlimes, siehe Kastell Altrip
 Alta Ripa, römisches Reiterkastell am pannonischen Donaulimes, siehe Kastell Tolna